Евролига 1991/92. је 35. сезона најелитнијег кошаркашког такмичења у Европи, под покровитељством ФИБЕ. Од ове сезоне такмичење више не носи назив Куп европских шампиона, већ Европска лига. Ове сезоне учествовало је 33 клубова из 27 држава. Сезона је почела са првим колом квалификација 12. септембра 1991. и завршила се на фајнал фору у Истанбулу 16. априла 1992. године.

У финалу Партизан је у драматичној завршници, тројком Александра Ђорђевића победио шпански Хувентуд са 71:70.

Због ратова на простору бивше Југославије: Партизан, Цибона и Слободна Далмација Сплит утакмице као домаћини, нису играли у својим градовима, већ су играли у Шпанији. Партизан је играо у Фуенлабради, Цибона у Пуерто Реалу, а Слободна Далмација у Ла Коруњи.

Квалификације

Прво коло квалификација 

|}

Друго коло квалификација 

|}

Квалификовани тимови 

Напомена: Слободна Далмација Сплит пласирала се као првак Југославије, у међувремену дошло је до распада СФРЈ. Сплићани су уједно и браниоци титуле првака Европе.

Групна фаза такмичења

Четвртфинале

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) ове сезоне био је одигран у Истанбулу, у дворани Абди Ипекчи од 14. до 16. април 1992.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Победнички састав

Референце

Спољашње везе 
  ФИБА Европа
  Евролига 1991/1992. на linguasport.com
  Евролига на eurobasket.com

Сезоне Евролиге у кошарци
Кошарка у 1991.
Кошарка у 1992.